Юрий Александрович Наваренко (; 10 сентября 1979, Киев, СССР) — украинский хоккеист, защитник.

Карьера 
В послужном списке Юрия значатся киевские клубы ШВСМ, «Беркут-ППО», «Сокол», испанский «Хака», белорусский «Витебск» и латышский «Металлург» из Лиепаи.

Международная 

В составе сборной Украины провёл 56 игр, забросил 5 шайб и 17 раз ассистировал партнёрам по команде. Участвовал в отборе к турниру Олимпиады-2010, играл на чемпионатах мира с 2006 по 2011 годы, выступал за молодёжную сборную Украины в 1999 году на чемпионате мира.

Титулы 
 Чемпион Испании (2001, 2002, 2004).
 Чемпион ВЕХЛ (1999).
 Чемпион Украины (1999, 2005, 2006, 2009).

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Сокола» 

Хоккеисты Украины
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Беркут» Киев
Игроки ХК «Сокол» Киев
Игроки ХК «Хака»
Игроки ХК «Шахтёр» Солигорск
Игроки ХК «Витебск»
Игроки ХК «Металлург» Лиепая
Игроки ХК «Гомель»
Игроки сборной Украины по хоккею с шайбой
Тренеры ХК «Академия Михайлова»